Il singolare del DFS Classic 1985 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985.

Pam Shriver era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–1, 6–0 Betsy Nagelsen.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Pam Shriver (Campionessa)
  Pam Casale (secondo turno)
  Alycia Moulton (quarti di finale)
  Virginia Ruzici (secondo turno, retired)
  Elise Burgin (semifinali)
  Dianne Balestrat (terzo turno)
  Rosalyn Fairbank (terzo turno)
  Annabel Croft (secondo turno)

 Camille Benjamin (terzo turno)
 Anne Minter (terzo turno)
 Sharon Walsh-Pete (primo turno)
 Robin White (quarti di finale)
 Jo Durie (secondo turno)
 Elizabeth Smylie (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1985